Besichtigung steht für

 Sightseeing, mobile Besichtigung im Tourismus
 Obduktion in der Medizin
 Visitation, eine amtliche Bestandsaufnahme
 Augenschein, juristisch

 Siehe auch
 Anschauung
 Besuch
 Beschau
 Feldbesichtigung 
 Betrachtung
 Sichtung